La Chapelle ist der Familienname folgender Personen:
 Georges de la Chapelle (19. und 20. Jahrhundert), französischer Tennisspieler
 Jean de La Chapelle (1651–1723), französischer Diplomat, politischer Schriftsteller, Bühnenautor, Romancier und Mitglied der Académie française
 Jean-Baptiste de La Chapelle (um 1710 – unsicher: 1792), Beiträger zur Encyclopédie
 Lo La Chapelle (1888–1966), niederländischer Fußballtorhüter

La Chapelle ist der Name zahlreicher Orte in Frankreich:
 La Chapelle (Allier), Gemeinde im Département Allier
 La Chapelle (Ardennes), Gemeinde im Département Ardennes
 La Chapelle (Charente), Gemeinde im Département Charente
 La Chapelle (Savoie), Gemeinde im Département Savoie
 La Chapelle, Ortschaft in der Gemeinde Chavornay im Département Ain
 La Chapelle, Ortschaft in der Gemeinde Doucy-en-Bauges im Département Savoie
 La Chapelle, Ortschaft in der Gemeinde Montcel im Département Savoie
 La Chapelle (Paris), ehemalige Gemeinde und heutiges Stadtviertel in Paris, siehe auch Boulevard de la Chapelle
 La Chapelle-Basse-Mer, Ortsteil der Gemeinde Divatte-sur-Loire im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-de-Mardore, ehemalige Gemeinde im Département Rhône
 La Chapelle-du-Genêt, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 La Chapelle-Gaceline, ehemalige Gemeinde im Département Morbihan
 La Chapelle-lès-Granges, ehemalige Gemeinde und heute Ortsteil von Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges im Département Haute-Saône
 La Chapelle-Rousselin, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Florent, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire

französische Gemeinden mit Namenszusatz:
 La Chapelle-Achard im Département Vendée
 La Chapelle-Agnon im Département Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Anthenaise im Département Mayenne
 La Chapelle-Aubareil im Département Dordogne
 La Chapelle-au-Mans im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-au-Moine im Département Orne
 La Chapelle-au-Riboul im Département Mayenne
 La Chapelle-aux-Bois im Département Vosges
 La Chapelle-aux-Brocs im Département Corrèze
 La Chapelle-aux-Chasses im Département Allier
 La Chapelle-aux-Choux im Département Sarthe
 La Chapelle-aux-Filtzméens im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-aux-Lys im Département Vendée
 La Chapelle-aux-Naux im Département Indre-et-Loire
 La Chapelle-aux-Saints im Département Corrèze, Fundort des Neandertalers La Chapelle-aux-Saints 1
 La Chapelle-Baloue, im Département Creuse
 La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Bâton (Vienne) im Département Vienne
 La Chapelle-Bayvel im Département Eure
 La Chapelle-Bertin im Département Haute-Loire
 La Chapelle-Bertrand im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Biche im Département Orne

 La Chapelle-Bouëxic im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Caro im Département Morbihan
 La Chapelle-Cécelin im Département Manche
 La Chapelle-Chaussée im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Craonnaise im Département Mayenne
 La Chapelle-d’Abondance im Département Haute-Savoie
 La Chapelle-d’Alagnon im Département Cantal
 La Chapelle-d’Aligné im Département Sarthe
 La Chapelle-d’Andaine im Département Orne
 La Chapelle-d’Angillon im Département Cher
 La Chapelle-d’Armentières im Département Nord
 La Chapelle-d’Aunainville im Département Eure-et-Loir
 La Chapelle-d’Aurec im Département Haute-Loire
 La Chapelle-de-Bragny im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-Brain im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-de-Guinchay im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-la-Tour im Département Isère
 La Chapelle-des-Fougeretz im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-des-Marais im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-des-Pots im Département Charente-Maritime
 La Chapelle-de-Surieu im Département Isère
 La Chapelle-devant-Bruyères im Département Vosges
 La Chapelle-du-Bard im Département Isère
 La Chapelle-du-Bois im Département Sarthe
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx im Département Eure
 La Chapelle-du-Bourgay im Département Seine-Maritime
 La Chapelle-du-Châtelard im Département Ain
 La Chapelle-du-Lou im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-du-Mont-de-France im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-du-Mont-du-Chat im Département Savoie
 La Chapelle-du-Noyer im Département Eure-et-Loir
 La Chapelle-Enchérie im Département Loir-et-Cher
 La Chapelle-Engerbold im Département Calvados
 La Chapelle-en-Juger im Département Manche
 La Chapelle-en-Lafaye im Département Loire
 La Chapelle-en-Serval im Département Oise
 La Chapelle-en-Valgaudémar im Département Hautes-Alpes
 La Chapelle-en-Vercors im Département Drôme
 La Chapelle-en-Vexin im Département Val-d'Oise
 La Chapelle-Erbrée im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Faucher im Département Dordogne
 La Chapelle-Felcourt im Département Marne
 La Chapelle-Forainvilliers im Département Eure-et-Loir
 La Chapelle-Fortin im Département Eure-et-Loir
 La Chapelle-Gaudin im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Gaugain im Département Sarthe

 La Chapelle-Geneste im Département Haute-Loire
 La Chapelle-Glain im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-Gonaguet im Département Dordogne
 La Chapelle-Grésignac im Département Dordogne
 La Chapelle-Hareng im Département Eure
 La Chapelle-Haute-Grue im Département Calvados
 La Chapelle-Hermier im Département Vendée
 La Chapelle-Heulin im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-Hugon im Département Cher
 La Chapelle-Hullin im Département Maine-et-Loire
 La Chapelle-Huon im Département Sarthe
 La Chapelle-Iger im Département Seine-et-Marne
 La Chapelle-Janson im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-la-Reine im Département Seine-et-Marne
 La Chapelle-Lasson im Département Marne
 La Chapelle-Launay im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-Laurent im Département Cantal
 La Chapelle-lès-Luxeuil im Département Haute-Saône
 La Chapelle-Marcousse im Département Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Montabourlet im Département Dordogne
 La Chapelle-Montbrandeix im Département Haute-Vienne
 La Chapelle-Monthodon im Département Aisne
 La Chapelle-Montligeon im Département Orne
 La Chapelle-Montlinard im Département Cher
 La Chapelle-Montmartin im Département Loir-et-Cher
 La Chapelle-Montmoreau im Département Dordogne
 La Chapelle-Montreuil im Département Vienne
 La Chapelle-Moulière im Département Vienne
 La Chapelle-Moutils im Département Seine-et-Marne
 La Chapelle-Naude im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-Neuve (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Neuve (Morbihan) im Département Morbihan
 La Chapelle-Onzerain im Département Loiret
 La Chapelle-Orthemale im Département Indre
 La Chapelle-Palluau im Département Vendée
 La Chapelle-Pouilloux im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-près-Sées im Département Orne
 La Chapelle-Rablais im Département Seine-et-Marne
 La Chapelle-Rainsouin im Département Mayenne
 La Chapelle-Rambaud im Département Haute-Savoie
 La Chapelle-Réanville im Département Eure
 La Chapelle-Saint-André im Département Nièvre
 La Chapelle-Saint-Aubert im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Saint-Aubin im Département Sarthe
 La Chapelle-Saint-Étienne im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Fray im Département Sarthe
 La Chapelle-Saint-Géraud im Département Corrèze
 La Chapelle-Saint-Jean im Département Dordogne
 La Chapelle-Saint-Laud im Département Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Laurent im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Laurian im Département Indre
 La Chapelle-Saint-Luc im Département Aube
 La Chapelle-Saint-Martial im Département Creuse
 La Chapelle-Saint-Martin im Département Savoie
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine im Département Loir-et-Cher
 La Chapelle-Saint-Maurice im Département Haute-Savoie
 La Chapelle-Saint-Mesmin im Département Loiret
 La Chapelle-Saint-Ouen im Département Seine-Maritime
 La Chapelle-Saint-Quillain im Département Haute-Saône
 La Chapelle-Saint-Rémy im Département Sarthe
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Sépulcre im Département Loiret
 La Chapelle-Saint-Sulpice im Département Seine-et-Marne
 La Chapelle-Saint-Ursin im Département Cher
 La Chapelle-Souëf im Département Orne
 La Chapelle-sous-Brancion im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Dun im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Orbais im Département Marne
 La Chapelle-sous-Uchon im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-sur-Aveyron im Département Loiret
 La Chapelle-sur-Chézy im Département Aisne
 La Chapelle-sur-Coise im Département Rhône
 La Chapelle-sur-Dun im Département Seine-Maritime
 La Chapelle-sur-Erdre im Département Loire-Atlantique
 La Chapelle-sur-Furieuse im Département Jura
 La Chapelle-sur-Loire im Département Indre-et-Loire
 La Chapelle-sur-Oreuse im Département Yonne
 La Chapelle-sur-Oudon im Département Maine-et-Loire
 La Chapelle-sur-Usson im Département Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Taillefert im Département Creuse
 La Chapelle-Thècle im Département Saône-et-Loire
 La Chapelle-Thémer im Département Vendée
 La Chapelle-Thireuil im Département Deux-Sèvres
 La Chapelle-Thouarault im Département Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Urée im Département Manche
 La Chapelle-Vaupelteigne im Département Yonne
 La Chapelle-Vendômoise im Département Loir-et-Cher
 La Chapelle-Vicomtesse im Département Loir-et-Cher
 La Chapelle-Viel im Département Orne
 La Chapelle-Villars im Département Loire
 La Chapelle-Yvon im Département Calvados

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton La Chapelle-de-Guinchay im Département Saône-et-Loire
 Kanton La Chapelle-sur-Erdre im Département Loire-Atlantique

La Chapelle steht weiterhin für:
 La Chapelle (Métro Paris), eine Station der Metro Paris

Siehe auch:
 Lachapelle
 Chapelle
 La Capelle
 De La Chapelle